Кергелен — архіпелаг вулканічних островів в південній частині Індійського океану
 Кергелен — острів архіпелагу Кергелен
 Кергелен — підводний хребет на півдні Індійського океану